JDA steht für:
 Jahrbuch des Deutschen Adels
 Japan Domestic Airlines, ehemalige japanische Inlandsfluggesellschaft
 John Day State Airport, Regionalflughafen Grant County/ogilvie Field in John Day, Oregon, USA nach dem IATA-Code
 Joint Deployment Agency
 Joint Development Agreement, eine Vereinbarung zur Entwicklungskooperation zwischen zwei Firmen
 JDA Software (bis 2020, danach Blue Yonder), weltweit tätiger, amerikanischer Softwarehersteller
 Jerusalewm Declaration on Antisemitism, siehe Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus

jda steht für:
 Jad (Sprache) (ISO-639-3-Code), tibetanische Sprache in Uttarakhand und Himachal Pradesh, Indien

Abkürzung